Xincheng Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xincheng Qu (härad i Kina, Shaanxi), 
 Xincheng Qu (härad i Kina, Inre Mongoliet), 

Robotskapade Kinaförgreningar